Kleen ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Kleen (* 1989), deutsche Jugendverbandsfunktionärin
 Fredrik Herman Rikard Kleen (1841–1923), schwedischer Jurist, Diplomat und Autor
 Frithjof Kleen (* 1983), deutscher Segler
 Heike Kleen (* 1975), deutsche Journalistin, Fernseh- und Buchautorin
 Hermann Kleen (* 1956), bremischer Politiker (SPD)
 Martin Kleen (* 1965), deutscher Mediziner und Krimiautor
 Rudolf Kleen (* 1954), deutscher Basketballspieler
 Tebbe Harms Kleen (1932–2016), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Dramaturg und Theaterintendant
 Tyra Kleen (1874–1951), schwedische Künstlerin und Schriftstellerin
 Werner Kleen (1907–1991), Hochfrequenztechniker

Siehe auch:

 Cleen
 Klee
 Klehn
 Glehn